Muller ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Muller kann eine Form von Müller sein, was sich von der Berufsbezeichnung des Müllers ableitet. Damit ist es auch eine Form von Mueller.

Namensträger 
 Adolphe Muller (1936–2018), luxemburgischer Geologe
 Archibald Herman Muller (1878–1960), indischer Maler deutscher Abstammung, siehe Archibald Herman Müller
 Aurélie Muller (* 1990), französische Schwimmerin
 Bennie Muller (* 1938), niederländischer Fußballspieler
 Brian Muller (1942–2019), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler

 Christiane Muller (1932–2006), französische Schauspielerin
 Claudio Muller (* 1992), italienischer Skilangläufer
 Colin Muller (* 1963), schweizerisch-kanadischer Eishockeytrainer
 Cornelius Herman Muller (1909–1997), US-amerikanischer Botaniker
 Craig Muller (* 1961), australischer Ruderer
 Derek Muller (* 1982), australisch-kanadischer Wissenschaftskommunikator, Filmemacher, Fernsehpersönlichkeit und Erfinder
 Doris Kopsky Muller (1922–1997), US-amerikanische Radsportlerin
 Édouard Muller (1919–1997), französischer Radrennfahrer
 Emil Muller (1891–1958), US-amerikanischer Diskuswerfer
 Émile Muller (1915–1988), französischer Politiker
 Eric Muller (1914–1996), Schweizer Unternehmer der Raumfahrtindustrie
 Erich Muller (* 1966), US-amerikanischer Moderator und Schauspieler
 Fay Muller (* 1933), australische Tennisspielerin
 Florence Muller, französische Theater- und Filmschauspielerin

 Franz Muller († 1864), deutscher Mörder, siehe Franz Müller (Mörder)
 Frederik Muller Jzn. (1883–1944), niederländischer Klassischer Philologe
 Gary Muller (* 1964), südafrikanischer Tennisspieler
 Geoffrey Muller (1916–1994), britischer Filmeditor und Regisseur
 Gerard Gustaaf Muller (1861–1929), niederländischer Maler, Zeichner und Aquarellist
 Germain Muller (1923–1994), französischer Kabarettist und Politiker
 Ghislain Muller (* 1950), französischer Jazzmusiker
 Hans Muller (1937–2015), niederländischer Wasserballspieler
 Harold Muller (1901–1962), US-amerikanischer Leichtathlet und American-Football-Spieler
 Hayden Muller (* 2002), englischer Fußballspieler
 Helgi Muller (1932–1971), estnische Schriftstellerin
 Henk Muller (1887–1940), niederländischer Fußballspieler
 Hennie Muller (1922–1977), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Henning Muller (1896–??), schwedischer Tennisspieler
 Herbert Muller, chilenischer Tennisspieler
 Hermann Joseph Muller (1890–1967), US-amerikanischer Genetiker
 Hilgard Muller (1914–1985), südafrikanischer Politiker
 Jaye Muller (* 1967), deutscher Musiker und Internetunternehmer

 Jerry Z. Muller (* 1954), US-amerikanischer Historiker
 Johann Muller (* 1980), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Joey Schmidt-Muller (* 1950), schweizerisch-australischer Künstler
 Johann Muller (* 1980), südafrikanischer Rugbyspieler
 John Muller (1699–1784), deutsch-britischer Mathematiker und Ingenieur
 Jörgen Peter Muller, siehe Jørgen Peter Müller
 Jorrie Muller (* 1981), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Kirk Muller (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler
 Lizelle Muller (* 1984), südafrikanische Squashspielerin
 Lourens Muller (1917–2005), südafrikanischer Politiker
 Lucien Muller (* 1934), französischer Fußballspieler
 Mae Muller (* 1997), britische Sängerin und Songwriterin

 Marcia Muller (* 1944), US-amerikanische Schriftstellerin
 Marie Muller (* 1985), luxemburgische Judoka
 Mark Muller (* 1964), Schweizer Politiker
 Mervin E. Muller (1928–2018), US-amerikanischer Informatiker und Statistiker
 Michael Muller (* 1961), US-amerikanischer Fotograf
 Michel Muller (* 1966), französischer Schauspieler
 Mike Muller (Ingenieur) (* 1949), südafrikanischer Ingenieur und Entwicklungsspezialist
 Mike Muller (* 1971), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Nicholas Muller (1836–1917), US-amerikanischer Politiker luxemburgischer Herkunft
 Oscar Muller (1957–2005), französischer Fußballspieler
 Pieter Muller (* 1969), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Pieter Lodewijk Muller (1842–1904), niederländischer Historiker
 Richard A. Muller (* 1944), US-amerikanischer Physiker
 Robert Muller (1925–1998), deutscher Journalist, Drehbuchautor und Schriftsteller
 Rodolfo Muller (1876–1947), italienischer Radrennfahrer
 Salo Muller (geb. 1936), niederländischer Autor, Physiotherapeut und Überlebender des Holocaust

 Siemon Muller (1900–1970), US-amerikanischer Paläontologe und Geologe
 Sophie Muller (* 1962), britische Videoregisseurin
 Steven Muller (1927–2013), US-amerikanischer Jurist
 Todd Muller (* 1968), neuseeländischer Politiker (New Zealand National Party) und Parteiführer
 Victor Muller (* 1959), niederländischer Unternehmer
 Wim Statius Muller (1930–2019), niederländischer Komponist
 Yvan Muller (* 1969), französischer Automobilrennfahrer

Siehe auch 
 Jacques Muller, französischer Automobilhersteller
 Muller’s ratchet, Konzept in der Evolutionsbiologie
 Müller

Familienname
Englischer Personenname